

Cinema 
 Deranged - Il folle (Deranged), film del 1974 diretto da Jeff Gillen e Alan Ormsby
 Follia! (Deranged), film del 1987 diretto da Chuck Vincent
 Deranged – film del 2012 diretto da Neil JonesDe

Musica 
 Deranged – gruppo heavy metal tedesco
 Deranged – album dei Deranged del 2001